Bendelbach ist ein Gewässername:

 Bendelbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Sandbühl, Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Bendelbach (Weiße Elster), linker Zufluss der Weißen Elster in Cronschwitz, Gemeinde Wünschendorf/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen. 

Siehe auch:
 Dendelbach